Диастола
 Диастола — расслабленное состояние сердечной мышцы.
 Диастола — фонетическое явление в античном стихе.